Psychrophrynella – rodzaj płaza bezogonowego z podrodziny Holoadeninae w rodzinie Craugastoridae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Kordylierze Wschodniej w południowym Peru na wysokości 2550-3539 m n.p.m..

Systematyka

Etymologia 
Psychrophrynella:  psukhros „zimny, chłodny”; φρυνη phrunē, φρυνης phrunēs „ropucha”; łac. przyrostek zdrabniający -ella.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Psychrophrynella bagrecito 
 Psychrophrynella chirihampatu 
 Psychrophrynella glauca 
 Psychrophrynella usurpator

Przypisy

Bibliografia 
 

Craugastoridae